Montmaur ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montmaur (Aude), Gemeinde im Département Aude
 Montmaur (Hautes-Alpes), Gemeinde im Département Hautes-Alpes

mit Namenszusatz:
 Montmaur-en-Diois, Gemeinde im Département Drôme

ist der Name von:
 Pierre de Montmaur (1576–1650), französischer Polemiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Montmort (Begriffsklärung)